Elisarion bezeichnet:
 Elisarion, das Pseudonym des Künstlers Elisar von Kupffer
 Elisarion, Kurzbezeichnung für das Bauwerk Sanctuarium Artis Elisarion in Minusio, Schweiz
 Elisarion, Kurzbezeichnung für den Padiglione Elisarion, siehe Museo Casa Anatta#Museumsrundgang